Lechtenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Lechtenberg (1923–2007), deutscher Bridge-Spieler und -funktionär
 Adolphe Lechtenberg (* 1952), deutscher Künstler
 Heinrich Lechtenberg (1895–1964), deutscher Politiker (CDU), Landesminister in der DDR